Сан-Себастьян () — город и муниципалитет на юго-западе Колумбии, на территории департамента Каука. Входит в состав  провинции.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 13 июня 1562 года. Муниципалитет Сан-Себастьян был выделен в отдельную административную единицу в 1893 году.

Географическое положение 

Город расположен в южной части департамента, в горной местности Центральной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 67 километров к юго-западу от города Попаян, административного центра департамента. Абсолютная высота — 2099 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Сан-Себастьян граничит на севере с территорией муниципалитета Ла-Вега, на западе — с муниципалитетом Альмагер, на юго-западе — с муниципалитетом Боливар, на юге — с муниципалитетом Санта-Роса, на северо-востоке — с территорией департамента Уила. Площадь муниципалитета составляет 436 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 13 924 человека.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 54,2 % от населения Сан-Себастьяна, женщины — соответственно 45,8 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 68,3 % от населения города; индейцы — 31,7 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 88 %.

Экономика 
63,3 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 28,6 % — предприятия сферы обслуживания, 6,1 % — промышленные предприятия, 2 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Каука